Brzezno bezeichnet polnische Ortsnamen in der Schreibweise:
 Brzeżno (deutsch Briesen bei Schivelbein), Dorf und Landgemeinde in der polnischen Woiwodschaft Westpommern im Powiat Świdwiński (Schivelbein)